Frauensee steht für:

 Frauensee (1958), deutscher Film von Rudolf Jugert
 Frauensee (2012), deutscher Film von Zoltan Paul

Seen:
 Frauensee (Bezirk Kufstein), See in Kramsach, Tirol
 Frauensee (Bezirk Reutte), See in Lechaschau, Tirol
 Frauensee (Landkreis Dahme-Spreewald), See in Brandenburg bei Prieros
 Frauensee (Thüringen), See im Westen des Thüringer Waldes

Orte:
 Frauensee, Ortsteil der Stadt Bad Salzungen in Thüringen
 Frauensee (Gemeinde Lechaschau), Katastralgemeinde in Lechaschau, Bezirk Reutte, Tirol